Standen est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Alison Standen, femme politique australienne
Amy Standen, journaliste américaine
Anthony Standen (mort en 1993), entomologiste et chimiste britannique
Clive Standen (né en 1981), acteur britannique
Edith Standen (1905-1998), militaire et mécène américain
Jack Standen (1909-1973), cycliste sur piste australien
Jim Standen (né en 1935), joueur de football anglais
Naomi Standen, professeure d'histoire médiévale britannique

Toponyme

, monument Arts & Crafts du Sussex de l'Ouest

Voir aussi
Standenbühl, municipalité allemande de Rhénanie-Palatinat

Homonymie de patronyme